Linden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Linden Township (Iowa)
 Linden Township (Minnesota)
 Linden Township (Missouri)
 Linden Township (North Dakota)